Medary bezeichnet:

 Medary (South Dakota), eine Stadt in South Dakota
 Medary (Wisconsin), Ort im La Crosse County, Wisconsin
 Medary (Town), Town(ship) im La Crosse County, Wisconsin

Medary ist der Familienname folgender Personen:

 Milton Bennett Medary (1874–1929), US-amerikanischer Architekt
 Samuel Medary (1801–1864), US-amerikanischer Politiker